Papež Pashal je bilo ime več papežev:

 Papež Pashal I. (817–824)
 Papež Pashal II. (1099–1118)

Protipapež 

 Protipapež Pashal (687–692)
 Protipapež Pashal III. (1164–1168)